Никс може да се отнася до:

 Никта – фигура от древногръцката митология
 Никта (спътник) – естествен спътник на Плутон